Rytmus (latinsky rythmos, řecky ρυθμός) je pravidelné střídání, či opakování zvuku nebo částí nějakého děje (pracovní fáze spalovacího motoru). Příroda má také své přirozené rytmy v podobě střídání dne a noci, střídání ročních období, ve vesmíru i pravidelných periodických pohybech většiny nebeských těles. Od těchto přírodních rytmů pak bývají v běžné praxi odvozeny mnohé další periodické děje a procesy společenské povahy. Rytmus může označovat:

jazyk a literatura
 rytmus (literatura) – střídání krátkých a dlouhých, nebo přízvučných a nepřízvučných slabik podle daných pravidel, realizace schématu, tj. záměrné opakování určitých zvukových prvků ve verši 
 rytmy se řídce užívá také jako přímé označení pro verše
 rytmus (lingvistika) – pravidelné uspořádání zvukových prvků, přízvuků, dlouhých slabik a podobně. Tedy i lidská řeč má svůj pravidelný přirozený rytmus 

biologie
 biorytmus – pravidelné střídání životních projevů živých organismů 
 cirkadiánní rytmus
 srdeční rytmus – označení pro pravidelné stahy srdečního svalu (nepravidelný srdeční rytmus se nazývá srdeční arytmie)

hudba
 rytmus (hudba) – střídání přízvučných a nepřízvučných dob, označení pro part hraný bicími nástroji

ekonomika
 pracovní rytmus – rozdělení práce na určité dílčí celky či etapy, které mají vymezit délky trvání 

kultura 
 Rytmus života – český společenský časopis
 Rytmus (rapper) – slovenský rapper
 Rytmus (časopis) – spolkový hudební časopis sdružení Přítomnost

Související články
Takt (hudba)
Rytmika
Cyklus
Perioda

Externí odkazy